Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Alicia Molik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Vienne
Sport en Autriche en 2004
Tennis en mai 2004